Српско држављанство могу бити:

 Држављанство Републике Србије
 Држављанство Републике Српске
 Држављанство Републике Српске Крајине

Види још 
 Држављанство